Буддеус ():

 Буддеус, Иоганн Франц (1667—1729) — немецкий философ и теолог.
 Буддеус, Иоганн Карл Иммануил (1780—1844) — немецкий юрист.
 Буддеус, Аурелио (1819—1880) — его сын, немецкий публицист.